François Bouchard (rođen 1973), kanadski hokejaš na ledu
François Bouchard (rođen 1985), kanadski hokejaš na ledu